Materdomini ima više značenja:
 Materdomini, Avellino
 Materdomini, Brindisi